nm – nanometr, podwielokrotność metra
 nM – nanomol, podwielokrotność mola
 Nm – niutonometr, jednostka momentu obrotowego i momentu siły
 NM (ang. nautical mile) – mila morska
 NM – Nowy Meksyk, stan w USA
 Nm3 – normalny metr sześcienny gazu. Liczba metrów sześciennych jakie zająłby gaz w warunkach normalnych